Krzysztof Przybylski – ur. 1968 – piłkarz ręczny, trzykrotny mistrz Polski z Iskrą Kielce
 Krzysztof Przybylski – ur. 1971 – piłkarz ręczny i trener, szkoleniowiec reprezentacji Polski kobiet